Mekong peut désigner :
 le Mékong, un fleuve d'Asie,
 Mekong, un village du Cameroun,
 Mekong Auto, un constructeur automobile du Viet-Nam.